ENH est un code qui peut désigner :
 .

ENH est un sigle qui peut désigner : 
 Électrode normale à hydrogène, une électrode à hydrogène en chimie analytique ;
 École nationale de l'humour, une école de comique au Québec, située à Montréal ;
 École normale hébraïque, de Casablanca, au Maroc.